Челику () — албанская фамилия турецкого происхождения. Известные носители:

 Челику, Флорент (1968—2014) — албанский дипломат.
 Челику, Хайредин (1927—2005) — албанский политический, государственный и общественный деятель.

См. также